Koń trojański – zbudowany podczas wojny trojańskiej wielki koń
 Koń trojański (informatyka) – szkodliwe oprogramowanie
 Koń trojański (obraz Domenica Tiepola) – obraz włoskiego malarza rokokowego
 Dzieci Crayola: Koń Trojański – amerykańsko-kanadyjski film z 1997 roku
 Ile waży koń trojański? – polska komedia romantyczna z 2008 roku
 Koń trojański (album Borixona) – album polskiego rapera